Molekulska formula -{C23H29NO3}- se može odnositi na:

 Benzetidin
 Konorfon
 Fenbutrazat
 Fenoperidin
 Propiverin